USS Gettysburg war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine.
Der Name leitet sich von der Schlacht von Gettysburg ab.

 USS Gettysburg (1858), wurde 1858 gebaut und fuhr von 1864 bis 1879
 USS Gettysburg (PCE-904), wurde 1945 gebaut, 1956 in Gettysburg umbenannt und 1960 zum Zerlegen verkauft
 USS Gettysburg (CG-64), wurde 1991 in Dienst gestellt und ist derzeit (2013) im aktiven Dienst

Gettysburg
Gettysburg
Schlacht von Gettysburg